Gornja vas je ime več naselij v Sloveniji:

 Gornja vas, občina Šmarje pri Jelšah
 Gornja vas, občina Zreče
 Gornja vas pri Preboldu, nekdanje ime za Sveti Lovrenc v občini Prebold
 Gornja vas pri Žvabeku (avstrijska Koroška)
 Gornja vas, ime za staro jedro vasi Štanjel na Krasu (okoli griča Turn)

Glej tudi 
 Gornja Vas, Samobor (Hrvaška)

Naselja v Sloveniji